La expresión Academia Salvadoreña puede referirse a:

 La Academia Salvadoreña de la Lengua.
 La Academia Salvadoreña de la Historia.